Østvold ist der Name folgender Personen:

 Benjamin Østvold (* 2001), norwegischer Skispringer
 Sebastian Østvold (* 2002), norwegischer Nordischer Kombinierer